Саудовская Премьер-Лига 1996/1997 () — 
21-й сезон чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Сезон начался 14 ноября 1996 года и завершился 6 июня 1997 года.

Клубы

Турнирная таблица

Плей-офф за чемпионство

1/2 финала

Первые матчи

Ответные матчи

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте goalzz.com 
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

1996/1997
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 1996 году
Спорт в Саудовской Аравии в 1997 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997